Austria:
 Zelking-Matzleinsdorf – gmina w kraju związkowym Austria, w powiecie Melk

Inne:
 Zelking – ród
 Zelking – ruiny zamku